NPT ist die Abkürzung für:

 Nationalpreisträger, siehe Nationalpreis der DDR
 Netzplantechnik, ein methodisches Vorgehen, voneinander abhängige Vorgänge so zu planen, dass keine Abhängigkeiten verletzt werden
 Neue Porzellanfabrik Triptis, Fabrik zur Herstellung von Hotel- und Haushaltsporzellan
 Flughafen Newport, Newport (Rhode Island), IATA-Flughafencode
 Nuclear Non-Proliferation Treaty, die englische Bezeichnung für den Atomwaffensperrvertrag

Technik:
 National Pipe Thread, eine US-amerikanische Gewindenorm für Rohrverschraubungen.
 Non Pneumatic Tire oder Tweel, ein Reifen ohne Luft
 Non-Punch-Through-IGBT, Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode in der Variante mit positiven Temperaturkoeffizienten 

Abkürzung